L'abréviation LRAC peut faire référence à :

 lance-roquettes antichar ;
 en anglais, Long Run Average Cost, la courbe du coût moyen à long terme - voir : déséconomie d'échelle, en économie.